Bach  kan henvise til flere artikler:
 Bach (navn) – et efternavn
 Bachelor – en universitets- eller professionshøjskolegrad

Johann Sebastian Bachs familie 

 Johann Sebastian Bach (1685-1750) komponist og organist. Han er det bedst kendte medlem af familien.

Hans sønner:
 Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784) komponist og organist
 Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) komponist, cembalist og pianist
 Johann Gottfried Bernhard Bach (1715-1739) organist
 Johann Christoph Friedrich Bach (1732-1795) komponist
 Johann Christian Bach (1735-1782) komponist

Andre medlemmer af Bach-familien:
 Johann Bernhard Bach (1676-1749) komponist, cembalist og organist
 Johann Ludwig Bach (1677-1731) komponist og violinist
 Johann Aegidus Bach (1645-1716) organist og dirigent